«Икар и мудрецы» — мультфильм 1976 года, лаконичный рисованный фильм-притча режиссёра Фёдора Хитрука.

Создатели 
 Автор сценария и режиссёр — Федор Хитрук
Художники-постановщики — Владимир Зуйков, Эдуард Назаров 
Композитор — Шандор Каллош
Оператор — Михаил Друян
Звукооператор — Владимир Кутузов
Мультипликаторы: Виолетта Колесникова, Александр Горленко, Дмитрий Куликов, Юрий Кузюрин, Владимир Пальчиков, Александр Панов, Татьяна Померанцева
Ассистенты: Татьяна Лытко, Людмила Кошкина, П. Старосельский
Текст читает — Яков Смоленский
Монтажёр — Изабелла Герасимова
Редактор — Аркадий Снесарев
Директор картины — Любовь Бутырина

Сюжет 

В античном обществе жизнь течет спокойно и неспешно. Каждый нашёл уже своё место в жизни. Люди посвящают досуг философским беседам — о смысле бытия и прочем. Но среди них живёт чудак — Икар, который пытается воплотить в жизнь безумную, с точки зрения прогрессивного античного общества, идею: научиться летать подобно птицам.

Все его попытки кончаются падением с небес на землю. На каждое такое падение очередной мудрец выдает неоспоримую истину, например, «Quod licet Jovi, non licet bovi» («Что позволено Юпитеру, не позволено быку»). Подобные изречения превращаются в гранитные памятники и падают на голову Икару. Но однажды происходит чудо, и Икар взмывает к небесам. Полёт Икара сопровождается музыкой Шандора Каллоша. Это приводит общество мудрецов в переполох, но они издают столько слов, что те формируются в грозные тучи и губят Икара.

Время спустя мудрецы обустраивают свои покои вокруг монумента, посвященного гибели Икара, где воспитывают учеников на своих истинах, гласящих об ограничениях. Но один ученик отбивается от группы и создает свои крылья, становясь идейным продолжателем Икара.

Латинские изречения, использованные в мультфильме 
  — Что позволено Юпитеру, не позволено быку
  — По одёжке протягивай ножки (дословно «не шей платье более (чем имеешь) ткани», смысл тот же что и у других пословиц «не претендуй на многое, имея малое» )
  — Тише едешь — дальше будешь (Поспешай медленно)
  — Есть мера для всего
  — Лучше синица в руке (чем журавль вдалеке)
  — Всяк сверчок знай свой шесток (Человек предполагает, а Бог располагает)
  — Сапожник, (суди) не выше сапога
  — Проторённый путь безопасен (Выше головы не прыгнешь)
  — Чем выше поднимаешься, тем глубже падать
  — Кто хорошо стоит, тому не нужно двигаться (Рождённый ползать летать не может — надпись на памятнике Икару)

См. также 
 Список крылатых латинских выражений

Издания 
Мультфильм неоднократно выпускался на DVD — в сборниках мультфильмов:
 «Волшебные крылья» (Союзмультфильм), мультфильмы на диске: «Гуси-лебеди»(1949), «Волшебная птица»(1953), «Икар и мудрецы»(1976), «Фаэтон - сын Солнца»(1972), «Балерина на корабле»(1969), «Крылья дядюшки Марабу»(1969), «Прежде мы были птицами»(1982), «Человек в воздухе»(1993).

Награды 
 1977 — Χ Всесоюзный кинофестиваль в Риге — 2-я премия по разделу мультфильмов присуждена м/ф «Икар и мудрецы».

О мультфильме 
Картина про трогательного, простодушного Икара, уничтоженного унылыми мудрецами.

Литература 
 Хитрук Ф.С. «Разговор о профессии» — Статья в книге-сборнике: 
Асенин С. Мудрость вымысла. Мастера мультипликации о себе и своём искусстве. М. Искусство, 1983, 207с., Тираж 25 000 экз.
 Хитрук Ф.С. «О зарождении идеи фильма» Киноведческие записки № 73, 2005

Примечания

Ссылки 
 «Икар и мудрецы» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 
 «Икар и мудрецы» — Мультик.ру
 Призы

Мультфильмы 1976 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Сатирические мультфильмы
Мультфильмы по сюжетам греко-римской мифологии
Мультфильмы об изобретателях
Мультфильмы с наградами Всесоюзного кинофестиваля
Рисованные мультфильмы СССР 1976 года